Franz Konrad von Stadion und Thannhausen (1679-1757) – vescovo cattolico tedesco
 Franz Konrad (1906-1952) – ufficiale austriaco
 Franz Konrad (1951) – pilota automobilistico austriaco